Convento di San Pietro Martire (Monastero di San Pietro Martire) – convento di Firenze, in Toscana
 Convento di San Pietro al Petreto (Convento del Petreto) – convento di Scansano, in Toscana
 Convento di San Pietro in Colle – monastero del comune di Rezzato, in Lombardia
 Convento di San Pietro – convento di Salisburgo

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pietro